Путешествие — многозначный термин.
 Путешествие — передвижение.
 Путешествие (литература) — литературная форма.
 Путешествие (фильм, 1966) — советский художественный фильм.
 Путешествие (фильм, 1967) — американский художественный фильм.
 Путешествие (фильм, 2021) — мультфильм, боевик.

См. также 
 Journey (значения)